Ella est un mot d'origine hispanique qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 

 Ella est un prénom principalement féminin et un patronyme d'étymologie hébraïque « El-Yah » (Seigneur Dieu) ; fêté le  en souvenir de sainte Ella. Il a pour diminutif Ellie

Sainte chrétienne 
 Ella († 1261), Ella de Laycock ou Ella Fitzpatrick, épouse de Guillaume Longespée ou William Longsword  de Salisbury et fils illégitime d'Henry II d'Angleterre, belle-sœur de Richard Cœur de Lion, mère de famille et moniale ; Devenue veuve en 1226, elle fonda à Laycock (Lancashire) une abbaye d'augustines dont elle fut la première abbesse ; fêtée le .

Souverains 
 Ella-Amida (), roi d’Aksoum, père d’Ezana. Le nom d'Ousanas apparaît sur ses monnaies.

Personnalités portant ce prénom 
 Ella Baker (°1903 - + 1986), ou Ella Josephine Baker, activiste afro-américaine qui a joué un rôle important dans le Civil Rights Movement.
 Ella Fitzgerald (°1917 - + 1996), chanteuse noire américaine ;
 Ella Guru (°1966 - ), de son vrai nom Ella Drauglis, peintre stuckiste et musicienne d'origine américaine.
 Ella Maillart (°1903 - +1997), écrivaine et photographe suisse ;
 Ella Gjømle (°1979 - ) est une fondeuse norvégienne ;
 Ella de Sussex est le premier roi du royaume de Sussex ;
 Ella Kweku est une mannequin, actrice et chanteuse espagnole.

Personnalités portant ce patronyme 
 Mark Ella (° 1959 - ), jumeau de Glen Ella, né à La Perouse, dans la banlieue de Sydney, ancien joueur de rugby à XV australien, d'origine aborigène, évoluant au poste de demi d'ouverture.
 Gary Ella, (° 1960 - ), né à La Perouse, dans la banlieue de Sydney, ancien joueur de rugby à XV australien, d'origine aborigène, évoluant au poste de centre.
 Glen Ella, (° 1959 - ), jumeau de Mark Ella, né à La Perouse, dans la banlieue de Sydney, ancien joueur de rugby à XV australien, d'origine aborigène, évoluant au poste d'arrière.

Astronomie 
 435 Ella, astéroïde découvert par M. Wolf et A. Schwassmann le .

Fiction 
 Ella Enchanted (Ella au pays enchanté) (2004), film américano-britannique réalisé par Tommy O'Haver.
 Ella Bishop ("Elle Bishop" dans la version anglophone), un personnage de fiction de la série américaine Heroes.
 Selon certaines rumeur, Ella serait le véritable prénom de Cendrillon.

Toponymes 
 Ella, zone non incorporée (Unincorporated community) du comté d'Adair dans le Kentucky, aux États-Unis ;
 Ella, ville située au Sri Lanka.

Musique 

 Ella (signifie « Elle » en français), titre d'une chanson de Julio Iglesias, présente notamment dans son douzième album A México.
 "Ella, Elle L'a" est le titre d'une chanson de Michel Berger, interprété par France Gall. Le titre est sorti en 1987 et a notamment été repris en 2008 par Kate Ryan. Ce titre est un hommage à la chanteuse de jazz Ella Fitzgerald.

Médecine 
 Ella est une désignation de l'acétate d'ulipristal commercialisé pour la contraception d'urgence. En Europe, ce médicament est vendu sous l'appellation EllaOne (marque déposée).

Références